Manschette steht für:

 Manschette (Oberbekleidung), Aufschlag am Ärmel von Oberbekleidung
 Manschette (Technik), Ummantelung, in der Regel zum Schutz oder zur Stabilisierung eines Gegenstands
 Hals- und Handgelenkmanschette an einem Trocken-Tauchanzug, siehe Tauchanzug #Manschetten und Handschuhe
 in der Mykologie eine ringförmige Struktur an Fruchtkörpern vieler Hutpilzarten, siehe Annulus (Mykologie)
 Blutdruckmanschette, siehe Blutdruckmessgerät
 Geflügelmanschette

Siehe auch: